PAPR steht für:
 , siehe Scheitelfaktor
 
 Powered Air-Purifying Respirator, ein Typ von Persönlicher Schutzausrüstung

Abkürzung